Stanisław Jędrzejewski (zm. 1621) – rotmistrz lisowczyków
 Stanisław Jędrzejewski (1878–1909) – działacz socjalistyczny i niepodległościowy.
 Stanisław Jędrzejewski (1922–2014) – polski prawnik
 Stanisław Jędrzejewski (1928–1994) – polski aktor
 Stanisław Jędrzejewski (ur. 1946) – socjolog mediów, dyrektor-redaktor naczelny I Programu Polskiego Radia, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji